Miejscowości w Polsce:
 Kocia Wola – nieoficjalna część wsi Wysokin położona w woj. mazowieckim, w powie. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Kocia Wola – część wsi Kosowy w Polsce, położona w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające